Die Cannon Kirk Homes Irish Squash Open 2011 fanden vom 11. bis 16. April 2011 in Dublin, Irland statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2010/11 und gehörte zur Wertungskategorie International 25. Das Turnier der Damen war Teil der WSA World Tour 2010/11 und gehörte zur Wertungskategorie Silver 25.
 
Titelverteidiger waren Mohd Azlan Iskandar, der nicht erneut antrat, sowie Madeline Perry, die in diesem Jahr das Halbfinale erreichte. Tarek Momen besiegte im Endspiel Stewart Boswell mit 12:10, 11:7, 8:11 und 11:3. Bei den Damen setzte sich Nour El Tayeb gegen Jaclyn Hawkes mit 13:15, 5:11, 11:8, 13:11 und 16:14 durch.
 
Vanessa Atkinson kündigte bereits im Vorfeld des Turniers an, dass nach Ende der Irish Open ihre Karriere beenden werde. Sie schied im Halbfinale gegen Nour El Tayeb mit 2:3 aus.
 
Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 16 Spielern, davon waren vier Plätze für Qualifikanten vorgesehen. Die vier besten Spieler wurden gesetzt. Bei den Damen umfasste das Hauptfeld ebenfalls 16 Startplätze, davon vier für Qualifikantinnen. Die besten acht Spielerinnen wurden gesetzt. Wildcards wurden nicht vergeben.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Damen

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Berichterstattung auf squashsite.co.uk (englisch)
 
PSA World Tour 2010/11
WSA World Tour 2010/11
2011